Галафи () — посёлок в Джибути. Расположен в западном регионе Дикила на границе с Эфиопией.

Транспорт 
С 1975 года, соединён всепогодной дорогой со столицей Джибути и соседними городами в Эфиопии и Эритреи. Эта дорога, главным образом предназначена для торговли между Эфиопией и Джибути, и играет второстепенную роль по сравнению с железной дорогой Аддис-Абеба — Джибути.

Климат

Примечания

Ссылки 
 Satellite map at Maplandia.com
 www.topglobus.ru

Населённые пункты Джибути